I Horsås, cirka fem kilometer från Skövdes centrum, håller en helt ny stadsdel på att byggas.

Planen är att bygga diskreta hus som inte är för höga för att bevara miljön som ligger i området. I Horsås trädgårdsstad planeras totalt cirka 1200 bostäder i 1–2½ våningar. Kvarter med små flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande hus. 
Byggnadsperioden beräknas pågå till år 2025 och när allt är klart ska stadsdelen ha cirka 4 000 invånare.

I det nuvarande Horsås finns ett hundratal villor och parhus som ligger i en lantlig idyll. I Horsås finns Lassagården som innehåller, förutom två bostadenheter, ett krukmakeri samt utställnings och försäljningsenhet.
Sommartid finns även ett café och möjlighet att spela minigolf.

Referenser

Angränsade stadsdelar 
Stallsiken och Hasslum

Stadsdelar i Skövde